

Patronyme 

 Antoine Delfosse (1895-1980), homme politique belge ;
  ;
 Guy Delfosse (1925-1984), général de gendarmerie et ancien combattant d'Indochine et de Corée ;
 Hector Delfosse (1925-1998), accordéoniste belge ;
 Louis Delfosse (1863-1925), peintre français ;
 Marcel Delfosse (1921-), coureur cycliste belge ;
 Raoul Delfosse (1924-2009), acteur français ;
 Stéphane Delfosse (né en 1967), homme politique belge.